Miejscowości w Estonii:
 Tsolli (Haanja)
 Tsolli (Vastseliina)